Jean-Paul Montagnier (1965-), musicologue français ;
Luc Montagnier (1932-2022), virologue français.

Voir aussi